

Théâtre 

 The Tenderfoot de Richard Carle, comédie musicale sortie en 1904

Cinéma 
 The Tenderfoot de Francis Boggs, sorti en 1909 
 The Tenderfoot de William Duncan, sorti en 1917
 The Tenderfoot de Marcel Perez, sorti en 1919
 The Tenderfoot de Ray Enright, sorti en 1932

Télévision 
 The Tenderfoot de Robert L. Friend et Byron Paul, téléfilm sorti en 1964